
Termin -{oksigenacija}- ima više značenja.
 Hiperbarična oksigenacija
 Oksigenacija (medicinska)
 Oksigenacija (životna sredina)